Pathologisches Institut steht für:

 Pathologisches Institut Königsberg, ehemaliges Gebäude in Königsberg, Deutsches Reich
 Pathologisches Institut (Wien), Gebäude in Wien, Österreich